Guilherme es un nombre propio de origen portugués (su equivalente en español es Guillermo) que puede hacer referencia a:
 Guilherme Posser da Costa (1953), político santotomense.
 Guilherme Piva (1967), actor brasileño.
 Guilherme Fontes (1967), actor y director brasileño.
 Guilherme Weber (1975), actor, autor y director brasileño.
 Guilherme Alvim Marinato (1985), futbolista brasileño.
 Guilherme Finkler (1985), futbolista brasileño
 Guilherme Oliveira Santos (1988), futbolista brasileño.
 Guilherme Costa Marques (1991), futbolista brasileño.